W Rumunii
 Straja – wieś w okręgu Alba, w gminie Berghin
 Straja – wieś w okręgu Bacău, w gminie Asău
 Straja – wieś w okręgu Kluż, w gminie Cojocna
 Straja – wieś w okręgu Kluż, w gminie Căpușu Mare
 Straja – gmina w okręgu Suczawa
 Straja – wieś w okręgu Suczawa, w gminie Straja